Lozzo heißen:

 Lozzo Atestino, Gemeinde in der Provinz Padua, Veneto, Italien
 Lozzo di Cadore, Gemeinde in der Provinz Belluno, Veneto, Italien
 Lozzo (Veddasca), Fraktion der ehemaligen Gemeinde Veddasca in der Provinz Varese, Lombardei, Italien